

Cinema
David Lewis (n. 1916) – attore statunitense
David Lewis (n. 1976) – attore canadese
David Lewis – direttore della fotografia e regista
David Lewis – produttore cinematografico statunitense

Politica
David Peter Lewis – governatore dell'Alabama
David John Lewis – deputato statunitense
David Lewis – politico canadese

Sport
Dave Lewis – hockeista su ghiaccio canadese
David Lewis – ex tennista neozelandese

Altro
David Lewis – filosofo statunitense
David Lewis – psicologo britannico
David Henry Lewis – navigatore neozelandese
David Levering Lewis – biografo statunitense, premio Pulitzer
David Malcolm Lewis – storico britannico
David Lewis – designer britannico
David Lewis – uno dei Santi quaranta martiri di Inghilterra e Galles
David Lewis – musicista australiano